

Cinema e televisione 
 L'Uomo Ragno – film del 1977
 L'Uomo Ragno – serie animata del 1967
 L'Uomo Ragno – serie animata del 1981
 Spider-Man - L'Uomo Ragno – serie animata del 1994

Riviste 
 L'Uomo Ragno – rivista dell'Editoriale Corno pubblicata dal 1970 al 1981 e dal 1982 al 1984
 L'Uomo Ragno – rivista di Star Comics pubblicata dal 1987 al 1994
 L'Uomo Ragno – rivista di Marvel Italia pubblicata dal 1994 al 2008 (poi diventata Spider-Man e dal 2012 Amazing Spider-Man)

Pagine correlate 
Uomo ragno (disambigua)